Ergenekon kan syfta på:
 Ergenekon (mytiskt hemland) – ett mytiskt hemland för turkiska stammar
 Ergenekon (organisation) – en hemlig ultranationalistisk organisation i Turkiet

Se även
 Ergenekonrättegångarna